Het Steen (Antwerpen), deel van een voormalige ringwalburg aan de rechter Schelde-oever in de stad Antwerpen
 Het Steen (Brugge), een (nu verdwenen) middeleeuws gebouw
 Het Steen (Delft), toren en gevangenis, zie Stadhuis van Delft
 Het Steen (Elewijt), kasteel in Elewijt